Іванова Людмила Іванівна ( 1933) — радянська і російська акторка театру і кіно. Народна артистка РРФСР (1989).
 Іванова Людмила Мстиславівна (1925—1995) — радянська кіноактриса, відома під псевдонімом Олеся Іванова.
 Іванова Людмила Олександрівна ( 1951) — український музикознавець, педагог.